Ventimiglia este un oraș în Liguria (Italia), în apropiere de granița cu Franța.

Ventimiglia se poate referi și la:

Locuri
 Ventimiglia di Sicilia, un  oraș în Sicilia, Italia
 Ventimiglia Vineyard, o podgorie în New Jersey
Oameni:
Casa Ventimiglia, o familie nobiliară italiană 
John Ventimiglia (n. 1963), un actor italo-american
Milo Ventimiglia (n. 1977), un actor italo-american